Zoser steht für:

 eine veraltete Schreibweise des ägyptischen Pharaos Djoser
 den nach ihm benannten Asteroiden (4907) Zoser